Název Kamínek má více kopců a vrchů:

 Kamínek (Plaská pahorkatina) (368 m) – vrchol v Plzeňské kotlině, severozápadně od Dobřan v okrese Plzeň-jih
 Kamínek (Pražská plošina) (381 m) – umělý vrchol v Říčanské kotlině, východně od Dolních Břežan v okrese Praha-západ

Dále může jít také o příjmení:
 Eva Kamínková (1909–1982) – česká klasická filoložka a profesorka
 Karel Kamínek (1868–1915) – český spisovatel, dramatik, divadelní kritik a překladatel z němčiny
 Petra Kamínková (* 1973) – česká sportovkyně – atletka, běžkyně

Související názvy
 Kámen

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno